Akan puede referirse a:

Pueblo akan, grupo étnico del oeste de África.
Estados Akan, grupo de estados organizados durante los siglos XVI y XVII por el pueblo Akan.
Idioma acano, conjunto de dialectos hablados por el pueblo Akan.
Akan, distrito japonés de la Prefectura de Hokkaidō.
Akan, Hokkaidō o Akanko, población del distrito de Akan en Hokkaidō.
Parque nacional Akan, parque nacional en torno al volcán del mismo nombre.
Akan, población de Wisconsin, en los Estados Unidos.
Akan, hijo de Ezer, personaje bíblico menor mencionado en el Génesis.